George Forrest (botanicus)
George Forrest (ondernemer)
George Forrest (voetballer)